Christine Magnier (1968) – nuotatrice francese
 Claude Magnier (1920-1983) – attore e regista francese
 Cyrille Magnier (1969) – ex calciatore francese
 Jean-Baptiste Magnier (1792-1849) – politico francese
 Philippe Magnier (1647-1715) – scultore francese
 Pierre Magnier (1869-1959) – attore francese